Darkness kan syfta på:

 Darkness (film) – en spansk amerikansk skräckfilm från 2002
 Darkness Falls – en amerikansk-australiensisk skräckfilm
 The Darkness – en brittisk rockgrupp
 Darkness (låt) – en låt av Aerosmith
 Darkness and Hope – ett musikalbum från 2001 av det portugisiska goth metalbandet Moonspell
 The Darkness (spel) –  ett FPS-datorspel till Playstation 3 och Xbox 360
 The Darkness (tecknad serie)